Сакари Иоганнес Илманен (; 3 ноября 1880 года, Лоппи, Финляндия, Российская империя — 16 февраля 1968 года, Хельсинки, Финляндия) — фигурист из Финляндии, шестикратный чемпион Финляндии 1908, 1912, 1920—1922 и 1924 годов в мужском одиночном катании, участник Олимпиады 1920 года.

Спортивные достижения

 * WD = Снялся с соревнования

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Финляндии
Фигуристы на летних Олимпийских играх 1920 года